Estádio Diógenes de Abreu – stadion piłkarski w Bauru, São Paulo (stan), Brazylia.

Linki zewnętrzne 
 Templos do Futebol

Stadiony piłkarskie w Brazylii
Stadiony w São Paulo (stan)
Bauru